Furna est un village du Cap-Vert sur l'île de Brava.

Géographie 

Il est situé à  de Nova Sintra après une route sinueuse de 99 virages.

Personnalité 

 Eugénio Tavares (1867-1930) y est né.

Notes et références

Liens externes 
 

Ville au Cap-Vert
Brava (Cap-Vert)